Kaffa puede referirse a:

 Kaffa, un antiguo reino del cuerno de África.
 Kaffa, una antigua provincia del sudoeste de Etiopía.
 Kaffa, personas y nombre del idioma de esta región.

Véase también
Caffa